Валерик:
 Валерик — село в Чечне.
 Валерик — река в Чечне.
 Сражение на реке Валерик — произошло 11 июля 1840 года в ходе Кавказской войны между российской армией и северокавказскими повстанцами.
 Валерик («Я к вам пишу случайно, — право...») — стихотворение М. Ю. Лермонтова, описывающее сражение на реке Валерик, в котором поэт принимал участие.